Newell (Califòrnia)
 Newell (Dakota del Sud)
 Newell (Iowa)
 Newell (Virgínia de l'Oest)
 Mike Newell (St. Albans, Hertfordshire, 1942), director de cinema britànic
 Club Atlético Newell's Old Boys, club de futbol de la ciutat de Rosario (Argentina)